Tragontina puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arum italicum; o
 el nombre común de la planta Arum maculatum.